Константин Сергеевич Зубарев (род. 28 мая 1980) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий клуба «Мурман».

Карьера

Клубная 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1987 году в Кирове в детской команде «Искож», с 1994 года — в школе «Родины».

С 1997 по 1999 год был игроком команд «Машиностроитель» и «Родина»-2 (в сезоне 1998/99), принимающих участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 1999 по 2011 год в составе «Родины», добиваясь с командой наилучшего результата «Родины» в чемпионатах страны — бронзовых медалей чемпионата России сезона 2005/06.

В 2010 году в составе «Родины» под флагом Кировской области принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

В 2011 году переходит в кемеровский «Кузбасс», за который выступает пять сезонов.

С 2016 по 2018 год вновь в составе «Родины». Сезон 2016/17 пропустил из-за травмы. Капитан команды в сезоне 2017/18.

В 2018 году стал игроком «Мурмана». Капитан команды с сезона 2022/23.

Сборная России  
В 2003 году в составе второй сборной России принимает участие в Кубке губернатора Московской области (8 игр, 6 мячей).

В сезоне 2004/05 в составе сборной России провёл 2 игры, мячей не забивал. Дебютировал в сборной России в первом розыгрыше Суперкубка Европы, прошедшем в Финляндии в январе 2005 года. Команда выступала на турнире экспериментальным составом, большей частью состоящей из дебютантов сборной, уступив в обеих встречах сборным командам Швеции и Финляндии, заняв последнее третье место на турнире.

Достижения 
Командные
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005/06 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2002/03 
 Чемпион России среди юниоров: 1998 (в составе «Нижегородца») 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2000 
 Серебряный призёр Кубка губернатора Московской области: 2003 (в составе второй сборной России) 

Личные
 Лучший игрок «Кузбасса»: 2015

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 23 / 20 команд

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Волга             = 37 мячей    1.Старт                = 12 
  2.Уральский трубник = 31          2.Строитель            = 11
  3-4.Водник          = 29(1)       3.Волга                =  8  
  3-4.Байкал-Энергия  = 29          4-5.Динамо М           =  7 
  5-6.Ак Барс-Динамо  = 27          4-5.Водник             =  7
  5-6.Строитель С     = 27          6-8.Маяк               =  6
  7.Динамо М          = 26          6-8.Ак Барс-Динамо     =  6
  8.Сибсельмаш        = 23          6-8.Зоркий             =  6
  9.Зоркий            = 22          9.Локомотив Ор         =  4
 10.Локомотив Ор      = 21         10-14.Байкал-Энергия    =  3       
 11-12.СКА-Нефтяник   = 20         10-14.Мурман            =  3
 11-12.Родина         = 20         10-14.Сибсельмаш        =  3
 13.Старт             = 19         10-14.Саяны             =  3
 14.Енисей            = 17         10-14.Зоркий-2          =  3
 15.Кузбасс           =  9         15-17.Агрохим           =  2
 16.Мурман            =  7         15-17.Уральский трубник =  2
 17-18.Север          =  6         15-17.СКА-Свердловск    =  2
 17-18.Маяк           =  6         18-20.Кузбасс           =  1
 19.БСК               =  5         18-20.Енисей            =  1
 20-21.Агрохим        =  3         18-20.Молодёжная
 20-21.СКА-Забайкалец =  3               сборная России    =  1
 22.Лесохимик         =  2
 23.Вымпел            =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 174 играх 
по 2 мяча забивал в 75 играх 
по 3 мяча забивал в 18 играх 
по 4 мяча забивал в 3 играх 

Свои 390 мячей забросил в 270 играх, в 316 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 48 играх 
по 2 мяча забивал в 17 играх 
по 3 мяча забивал в 3 игре 

Свой 91 мяч забросил в 68 играх, в 87 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи 
1-й мяч забил в ? игре 13 января 2000 года в домашнем матче с командой «Вымпел» (9:4) на 87-й минуте с передачи Вячеслава Бронникова. 
100-й мяч забил в 187 игре 30 декабря 2006 года в домашнем матче с командой «Строитель» (15:3) на 53-й минуте с передачи Андрея Морокова. 
200-й мяч забил в 328 игре 7 декабря 2011 года в домашнем матче с командой «Уральский трубник» (10:2) на 73-й минуте с передачи Павла Рязанцева. 
300-й мяч забил в 439 игре 19 декабря 2015 года в выездной игре с командой «Родина» (4:8) на 67-й минуте с передачи Руслана Тремаскина.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 3 раза (2006, 2012, 2014); в Кубке чемпионов: 1 раз (2013).

В сборной России 

Итого: 2 матча / 0 мячей;   0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Спортсмены Кировской области
Игроки КХМ «Машиностроитель» Киров
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Мурман»